Буяковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сусанинского района Костромской области России. 

Административный центр — село Буяково.

История 
Буяковское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 июня 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 626-4-ЗКО в состав Буяковского сельского поселения включены упразднённые Григоровское и Ломышкинское сельские поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Сусанинского района
Сельские поселения Костромской области